Someren (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant
Someren (plaats), de gelijknamige hoofdplaats van de gemeente

Personen
Haya van Someren, een Nederlandse politica
Rob van Someren, een Nederlandse diskjockey